Szögi László (1948) történész, levéltáros, könyvtáros, a budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója
 Szögi László (1972) evezős
 Szögi László operatőr